Motsoaledi ist der Familienname folgender Personen:

 Aaron Motsoaledi (* 1958), südafrikanischer Politiker
 Elias Motsoaledi (1924–1994), südafrikanischer Anti-Apartheid-Aktivist